Askamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Askamp (1918–1999), deutscher Schwimmer
 Gabriele Askamp (* 1955), deutsche Schwimmerin
 Marlies Askamp (* 1970), deutsche Basketballspielerin